Фред Браун (): Браун, Фред (род. 1948) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1971—1984 годах.
  (1925—2004) — британский вирусолог и молекулярный биолог.
  (1879—1955) — американский бейсболист, игравший в MLB (1901—1902), и конгрессмен от штата Нью-Гэмпшир.
  (1895—1960) — английский футболист, игрок «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Гиллингем», игравший на позиции нападающего.
  (1900—1970) — американский хоккеист, игравший в НХЛ.

См. также 
 Браун, Фредерик